Peter Skalar je lahko:
 ime slovenskega likovnika, glej Peter Skalar (likovnik)
 vzdevek slovenskega domobranca, glej Franc Frakelj
 partizansko ime slovenskega partizana, glej Ferdo Kravanja